Velika nagrada Nizozemske 1958 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 26. maja 1958.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 75
| 2:04:49,2
| 2
| 9
|-
! 2
| 15
|  Harry Schell
| BRM
| 75
| + 47,9 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 14
|  Jean Behra
| BRM
| 75
| + 1:42,3
| 4
| 4
|-
! 4
| 7
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 74
| +1 krog
| 9
| 3
|-
! 5
| 5
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 74
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 17
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 73
| +2 kroga
| 11
| 
|-
! 7
| 6
|  Luigi Musso
| Ferrari
| 73
| +2 kroga
| 12
| 
|-
! 8
| 8
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 73
| +2 kroga
| 5
| 
|-
! 9
| 9
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 72
| +3 krogi
| 8
| 
|-
! 10
| 11
|  Jo Bonnier
| Maserati
| 71
| +4 krogi
| 15
| 
|-
! 11
| 18
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 69
| +6 krogov
| 17
| 
|-
! Ods
| 10
|  Giorgio Scarlatti
| Maserati
| 52
| Pog. gred
| 16
| 
|-
! Ods
| 3
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 46
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 16
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 40
| Pregrevanje
| 13
| 
|-
! Ods
| 4
|  Peter Collins
| Ferrari
| 32
| Menjalnik
| 10
| 
|-
! Ods
| 12
|  Masten Gregory
| Maserati
| 16
| Črpalka za gorivo
| 14
| 
|-
! Ods
| 2
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 13
| Pog. gred
| 3
| 
|-
! DNS
| 12
|  Horace Gould
| Maserati
| 
| Dirkal Gregory
| 
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958